Ники́та Заха́ров:

 Захаров, Никита Владимирович (род. 1987) — российский бобслеист, участник Олимпийских игр.
 Захаров, Никита Захарович (1750—1846) — священник, протоиерей Троицкого собора в Санкт-Петербурге.